Рижик може означати:

Гриби 
 Рижик смачний
 Рижик лососевий
 Рижик ялиновий

Фильми 
 Рижик (фільм)
 Рижик в Задзеркаллі

Прізвище 
 Рижик Валерій Ідельович (нар. 1937) — радянський і російський викладач математики, автор підручників та методичних посібників.
 Рижик Йосип Мойсейович (1918(?)—1941) — радянський математик, один із авторів таблиць інтегралів, відомих як «Градштейн та Рижик».

Див. також 
 Рижики
 Рижиков